Jezioro Dąbie ist der Name folgender Seen in der polnischen Woiwodschaft Westpommern:

 Jezioro Dąbie bei Stettin, siehe Dammscher See
 Jezioro Dąbie (Płoty) (Woldenburger See)